Osoby o nazwisku Tillich:
 Paul Tillich (1886–1965) – amerykański teolog protestancki
 Stanislaw Tillich (1959–) – serbołużycki polityk niemieckiej CDU